Mantua Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mantua Township (Iowa)
 Mantua Township (Ohio)